Shackelford est un nom propre.

Patronyme 

 James Murrell Shackelford (1827-1909), brigadier-général américain.
 Kevin Shackelford (1989-), joueur américain de baseball.
 Ted Shackelford (1946-), acteur américain.

Toponyme 

 Shackelford, une census-designated place du comté de Stanislaus, dans l’État de Californie, aux États-Unis.
 Comté de Shackelford,  comté de l'État du Texas, aux États-Unis.